John Napier Wyndham Turner (Richmond, Reino Unido, 7 de junio de 1929-Toronto, Canadá, 18 de septiembre de 2020) fue un político y abogado canadiense, que ejerció como 17.º primer ministro de Canadá, del 30 de junio al 17 de septiembre de 1984.

Biografía 
Nacido en Richmond, Surrey, Inglaterra, fue educado en el Ashbury College y en el St. Patrick's College, en Canadá. Ingresó en la Universidad de la Columbia Británica y estuvo entre los mejores atletas de su país, clasificándose para el equipo olímpico canadiense en 1948. Se graduó con honores en el año 1949.

En su carrera política, Turner ocupó otros cargos de importancia, incluyendo el de Ministro de Justicia y el de Ministro de Finanzas entre 1968 y 1975, durante el primer gobierno de Pierre Elliott Trudeau.

Falleció en su domicilio mientras dormía la noche del 18 al 19 de septiembre de 2020.

Referencias 

Emigrantes ingleses hacia Canadá
Primeros ministros de Canadá
Católicos de Canadá
Personas de Columbia Británica
Políticos católicos
Doctores honoris causa por la Universidad de Columbia Británica
Graduados honorarios de la Universidad de York
Abogados de Canadá